

Carriera
Ha giocato nella prima divisione indiana.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Club

Competizioni nazionali
 
Bengaluru: 2015-2016
 Coppa della Federazione: 2
Bengaluru: 2014-2015, 2016-2017
 Hero Super Cup: 1
Bengaluru: 2018

Note

Collegamenti esterni